

Personnalités 

 Giovanni De Micheli, professeur d'électronique, directeur de centre de recherches ;
 Maria Pierina De Micheli (1890-1945), religieuse italienne, dévouée à la Sainte Face, reconnue bienheureuse ; 
 Paola De Micheli (née en 1973), femme politique italienne, du Parti démocrate, secrétaire d'État puis ministre.

Voir aussi